Der Gerichtsbezirk Teruel ist einer der drei Gerichtsbezirke in der Provinz Teruel.

Der Bezirk umfasst 115 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptquartier in Teruel.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Gerichtsbezirke in Spanien

Gerichtsbezirk in der Provinz Teruel